Кубок европейских чемпионов по регби 2014/2015 — первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов по регби, пришедшего на смену Кубку Хейнекен. Двадцатый по счёту розыгрыш главного европейского клубного турнира. Первый тур группового этапа, в котором приняли участие 20 сильнейших клубов континента, начался 17 октября 2014 года, финал был проведён 2 мая 2015 года на стадионе «Туикенем» в Лондоне. В решающем матче встретились два французских клуба — «Тулон» и «Клермон Овернь». Победу со счётом 24:18 одержал «Тулон», для которого это стало третьим подряд триумфом в самом престижном клубном соревновании Европы. Ранее ни одна команда не выигрывала кубок три сезона подряд.

Команды

Отбор 
В групповом этапе турнира приняли участие 20 команд из трёх сильнейших лиг Европы, которые определялись по следующим критериям:
 Англия: 6 лучших команд Премьер-лиги;
 Франция: 6 лучших команд Топ 14.
 Про12 (Ирландия, Италия, Уэльс и Шотландия):
 По лучшей команде из каждой страны;
 Три лучших команды чемпионата, не квалифицировавшиеся по первому критерию.
 Двадцатое место разыгрывалась между седьмыми командами Англии и Франции.

 Квалификация
В начале мая, после завершения Премьер-лиги и Топ 14, стало известно, что в двухматчевом квалификационном раунде сыграют «Уоспс» и «Стад Франсе». Первая встреча была назначена на 18 мая 2014 года, ответная — на 24 мая 2014 года. По сумме двух встреч англичане одержали победу с общим счётом 50:35:

Участники 
20 команд, попавших в групповой этап турнира:

Групповой этап 

Жеребьёвка группового этапа состязания прошла 10 июня 2014 года в швейцарском Невшателе. В августе были объявлены даты групповых матчей, а также стадион, который примет финал всего соревнования.

Команды были распределены по 4 в пяти группах, каждая сыграла дома и на выезде с каждым из соперников. В плей-офф вышли пять команд, занявших первые места в своих группах, и три лучших команды, занявших вторые места. За победу команда получала 4 очка, за ничью 2 очка. Кроме того, в случае заноса 4 и более попыток в одном матче, команда получала бонусный балл в атаке. В случае же поражения с разницей менее 7 очков — бонусный балл в защите.

Итоговые позиции 

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Распределение команд, прошедших в плей-офф

Плей-офф 
Восемь команды были распределены с учётом их выступления в групповой части турнира. Лучшие квалифицировавшиеся сыграли худшими по принципу первый с восьмым, второй с седьмым, третий с шестым и четвёртый с пятым. Четвертьфиналы прошли с 4 по 5 апреля, полуфиналы — с 18 по 19 апреля. Финал был проведён 2 мая на стадионе «Туикенем».

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Примечания 

2014/2015
2014 год в регби
2015 год в регби